Île de Bréhat peut désigner :

 Bréhat, île principale de l'archipel de Bréhat, au nord de la Bretagne, dans la Manche ;
 Île-de-Bréhat, commune française constituée par l'archipel de Bréhat ;
 Île de Bréhat, câblier français.